La estación Solano López forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 78 y  105 (solo la plataforma a Juan B. Justo). Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Originalmente iba a llamarse Pedro Morán, nombre de una de las calles transversales. Se optó por el de la otra transversal, que homenajea a Francisco Solano López, militar y presidente del Paraguay desde 1862, quien condujo a su pueblo durante la guerra de la Triple Alianza. Murió al frente de sus hombres en la última batalla en Cerro Corá el 10 de marzo de 1870.

Combinaciones 

La parada se encuentra a cuatro cuadras de la Estación El Libertador de la Línea Urquiza.

Galería

Véase también 

 Villa Devoto
 Agronomía
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Devoto
Agronomía (Buenos Aires)